Peter Aarts, zanger
 Peter Aerts